MEF est un sigle :
 Dans l'industrie des télécommunications, MEF (voir Metro Ethernet Forum) est une organisation professionnelle active à l'échelle mondiale dont le but est d'accélérer le développement des services et des réseaux Ethernet de classe opérateur.  
 En ingénierie, MEF peut désigner la méthode des éléments finis, une méthode d'approximation d'une fonction à dérivée partielle.
 En France, MEF peut être utilisé pour désigner la Maison de l'Emploi et de la Formation, une agence locale qui regroupe les différents services publics de l’emploi et des associations d’insertion.
 Dans certains pays francophones, MEF peut être utilisé pour désigner un ministère, le ministère de l'Économie et des Finances ou le ministère de l'Éducation et de la Formation par exemple.
 En France, ce sigle signifie « Ministères économiques et financiers », un terme regroupant le ministère du Budget et le ministère de l'Économie. Le secrétariat général est ainsi commun aux deux ministères.
 MEF peut aussi désigner le Mouvement européen-France, branche française du Mouvement européen fondé en 1949. 
 MEF peut désigner le Mouvement estrien pour le français, un organisme de la région de l'Estrie, au Québec, voué à la défense et la promotion du français.
 MEF peut désigner le Master Enseignement et Formation. Dans le cadre de la réforme sur les formations préparant aux métiers de l’enseignement.
 MEF peut désigner le Module Élémentaire de Formation. Type de la formation, exemple S, L, etc.
Abréviation